Alpay ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „mutig, imposant“; „jemand, der tapfer, ein Held ist“, gebildet aus den Elementen alp (der Mutige, der Tapfere) und ay.

Namensträger

Vorname 

 Alpay Çelebi (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Alpay Hekimler (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Alpay Özalan (* 1973), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 David Alpay (* 1980), kanadischer Schauspieler
 Fethi Alpay (* 1966), türkischer Generalmajor der Luftwaffe und Pilot
 Şahin Alpay (* 1944), türkischer Schriftsteller und Kolumnist

Künstlername 
 Alpay (Sänger), türkischer Sänger

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname